

Geografia 
 Italia
 Baiano – comune della provincia di Avellino
 Baiano – frazione del comune di Spoleto
 Chiesa di Sant'Arcangelo a Baiano – chiesa monumentale di Napoli, ubicata in via Sant'Arcangelo a Baiano.

 Brasile
 Sul Baiano – una delle mesoregioni dello Stato di Bahia, in Brasile

Persone 
 Enrico Baiano – clavicembalista italiano
 Fabrício Baiano (n. 1992) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Francesco Baiano – ex calciatore
 Gil Baiano (n. 1966) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Júnior Baiano – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Aluízio Freire Ramos Accioly Neto – detto Baiano (1912-?), cestista brasiliano
 Toninho Baiano (1948-1999) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Zé Baiano (m. 1936) – brigante cangaçeiro brasiliano

Altro 
 Campionato Baiano – campionato calcistico dello stato di Bahia, in Brasile, organizzato dal 1905